

Patronymes 
 Jean Delay (1907-1987), psychiatre et écrivain français, membre de l'Académie française.
 Jean Delay, évêque de Marseille de 1937 à 1956.

Toponymes 
 Place Jean-Delay dans le  de Paris